Глубо́ково — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в Петушинском районе Владимирской области.

Названа по деревне Глубоково, расположенной вблизи платформы, к северу от неё. Рядом с платформой, только с южной стороны, находится посёлок Луговой.

Состоит из двух платформ, соединённых только настилом через пути. Не оборудована турникетами.

Время движения от Курского вокзала — около 1 часа 55 минут.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петушинского района